Вагуас () / Гозлу () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики расположено в Мартакертском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики село расположено в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Наряду с поселением Атерк, село славилось обилием долгожителей, чей возраст переваливал за 100 лет.

История 

Вагуас — знаменитое селение Верхнего Хачена. Через село шел торговый путь Двин — Партев, дорога пути проходила через мост, который связывал провинции Хачен и Джраберд с селениями возле озера Севан.

В окрестностях села сохранилось много исторических памятников, церкви, кладбища, основания жилищь — доказывая древнюю историю села. Древние поселения Вагуаса находятся в 2-3 километрах от современного села. В развалившейся ныне церкви Кармираван раньше стоял искусно орнаментированный Хачкар, высотой 3 метра и датированный 1218 годом.

По заявлению заместителя директора Фонда по изучению армянской архитектуры Раффи Кортошяна, в селе находится самый древний зарегистрированный армянский хачкар, датированный 866 годом.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 935 человек (159 хозяйств), все  — армяне.

География 
Вагуас расположен на правом берегу Тертера, на наклонном плато, напротив Атерка (Гасанриз). Село окружено красивыми лесами. В районе села очень много горных рек, родников.

Образование 
В селе Вагуас строится новая современная школа на 240 учеников, в которой будут учится также дети из соседнего Хнкавана.

Религия

Церковь Святой Богородицы 

В селе строится новая Армянская Апостольская церковь Святой Богородицы. Церковь строится на средства Григория Айрапетяна из Новосибирска, уроженца села Вагуас. На данный момент сооружение воздвигнуто, ведутся отделочные работы. Церковь откроется осенью 2011 года, открытие будет приурочено к 20 летию независимости Республики Арцах и дню рождения благотворителя.

Монастырь Кармираван 

В трёх километрах от с. Вагуас сохранились стены древнего армянского монастыря. На стенах монастыря сохранилось много каменных табличек с надписями на армянском языке, которые гласят о годах его постройки — это 1224 год, о реставрации (1259), о том, что монастырь строили представители династии Гасан-Джалалянов и представители царской династии Цара. Церковь представляет собой небольшую сводчатую залу, к которой примыкают притвор и часовня. Построены они из белого и оранжевого известняка, также при строительстве использованы большие камни.

Монастырь Кармираван также известен как рукописный центр. Один из писцов монастыря, по имени Вардан, в рукописи от 1621 года пишет, что создателям армянских рукописей приходилось работать в очень тяжёлых условиях.

Вагуас в Карабахском конфликте 

Вагуас входил в линию Ванк-Вагуас. Во время войны село было полностью разрушено, многих жителей депортировали, убили, остальные остались без имущества.

Примечания 

Населённые пункты Мартакертского района НКР